Древнеисла́ндский язы́к ( , , ) — язык западноскандинавской подгруппы германских языков, использовавшийся до середины XIV века выходцами из современной Норвегии (викингами), заселившими Исландию. Первоначально не отличался от древненорвежского языка, назывался также «norrœnt mál», что означает «северная речь». Со временем оба языка стали существенно отличаться друг от друга. Входит в группу древнескандинавских языков.

До конца эпохи викингов (около 1050 г.) различия внутри скандинавских диалектов были совсем небольшими, хотя расхождения между древневосточноскандинавским и древнезападноскандинавским появились, вероятно, уже к VII веку. К древнезападноскандинавскому (общему языку Норвегии, Исландии, Фарер и викингских поселений в Ирландии, Британии, Гренландии) иногда применяется название «древнесеверный» (по-русски оно используется редко, однако английский термин Old Norse употребим весьма широко). Большая часть письменных источников, из которых нам известно о древнезападноскандинавском языке, как раз древнеисландские, поэтому в русской традиции древнеисландский выступает «представителем» всех древних скандинавских языков (если нет необходимости цитировать специально, к примеру, древнешведские формы).

Современный исландский язык менее других отклонился от древнескандинавского состояния. В нормализованной письменной форме древнеисландский понимаем современными носителями исландского языка. Фарерский язык имеет также много общего с современным исландским, но значительно изменился под влиянием датского и норвежского языков.

Фонология

Гласные 
Долгота у гласных имеет смыслоразличительное значение, противопоставлены краткие и долгие гласные. В орфографии долгие гласные отмечают знаком акута.

Согласные 
Древнеисландский язык имеет семь глухих согласных. Из них в начале слова фонема // используется редко, а фонемы // и // не используются между гласными, так как их прагерманские интервокальные аллофоны перешли в разряд аллофонов щелевых /θ/ и /f/ (следуя фонематическому разбиению, основанному на графике). Фонема  выступает как велярный согласный звук  кроме начала слова и случаев, когда он сдвоен. Фонемы ,  — смычные глухой и звонкий соответственно.

Велярный фрикатив  является аллофоном фонемы , произносимым в комбинации с hv , hl , hr  и hn  в словах типа hvat «что», hlaupa «бежать», hringr «кольцо», hnakki «шея». [v] и [ð] - комбинаторные аллофоны фонем /f/ и /θ/.

Орфография 
Впервые попытка нормализовать правописание древнеисландского языка предпринята в начале XIX века Расмусом Раском. Среди вариантов нормализации, наиболее общепринятым в академических изданиях стал вариант, во многом основанный на положениях «Первого грамматического трактата» XII века с адаптацией под орфографию эпохи расцвета древнеисландской литературы середины XIII века. Самой значительной его особенностью стало то, что было отмечено нефонематическое различие между звонкими и глухими зубными фрикативными  . Как отмечено выше, долгие гласные отмечены знаком акута. Большинство других букв пишется теми же символами, что и в алфавите МФА, за исключением нижеследующих:

Грамматика 

Древнеисландский являлся высоко флективным языком. Большинство сложных грамматических форм сохранено в современном исландском языке.

Древнеисландские существительные имеют три грамматических рода — мужской, женский и средний. Существительные, прилагательные и местоимения имеют четыре падежа : именительный, родительный, дательный и винительный, а также единственное и множественное число. Некоторые местоимения (первое и второе лицо) могут иметь двойственное число в дополнение к единственному и множественному.

Существует несколько классов существительных в каждом роде, ниже представлены примеры типичных парадигм:

Определенный артикль был выражен как суффикс, например troll (неопр.) — trollit (опр.), hǫll (неопр.) — hǫllin (опр.), armr (неопр.) — armrinn (опр.).

Глаголы спрягались в единственном и множественном числе, в настоящем и будущем времени, в показательном, обязательном и сослагательном наклонении.

Тексты 
Самые старые сохранившиеся тексты с использованием латинского шрифта относятся к XII веку. Впоследствии на древнеисландском языке была создана уникальная в средневековой Европе народная литература. Больше всего получили известность исландские саги, но кроме них сохранилось большое количество религиозной литературы, переводов рыцарских романов, классической мифологии, Ветхого Завета, а также учебных материалов, грамматических трактатов и официальных документов и писем.

Пример текста 
Нижеследующий текст является отрывком из «Саги об Эгиле». Рукопись, из которой представлен данный отрывок, является самым старым сохранившимся списком этой саги, это так называемый «θ-fragment» XIII века. Текст чётко показывает, как незначительно изменился язык в сторону современного исландского языка. Последняя версия саги была написана на современном исландском языке. Текст, однако, демонстрирует, с какими трудностями перевода может столкнуться современный читатель.

Примечания

Литература 
 Gordon, Eric V. and A.R. Taylor. Introduction to Old Norse. Second. ed. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Ссылки 

 Сайт, посвящённый древнеисландскому языку

Исландский язык
Средневековые языки
Скандинавские языки